Reinsburg steht für
 Reinsburg, Burg in Thüringen
 Burgstall Reinsburg, abgegangene Burg in Baden-Württemberg
 Reinsburg (Stuttgart), abgegangene Burg auf der Stuttgarter Karlshöhe
 Kaffee Reinsburg, Verein in Stuttgart
Siehe auch:
 Reinsberg
 Rheinburg
 Rheinsberg (Begriffsklärung)